22. Letnie Mistrzostwa Świata Juniorów w Narciarstwie Alpejskim odbyły się w dniach 17 – 20 sierpnia 2022 roku w niemieckim Neudorf. Były to drugie w historii mistrzostwa rozgrywane w Niemczech, a po raz pierwszy w Neudorf.

Wyniki juniorek

Supergigant 
 Data: 17 sierpnia 2022

Superkombinacja 
 Data: 18 sierpnia 2022

Gigant 
 Data: 19 sierpnia 2022

Slalom 
 Data: 20 sierpnia 2022

Wyniki juniorów

Supergigant 
 Data: 17 sierpnia 2022

Superkombinacja 
 Data: 18 sierpnia 2022

Gigant 
 Data: 19 sierpnia 2022

Slalom 
 Data: 20 sierpnia 2022

Klasyfikacja medalowa

Bibliografia 
 

2022 w narciarstwie alpejskim
2022 w Niemczech
Narciarstwo w Niemczech
Letnie mistrzostwa świata juniorów w narciarstwie alpejskim